Датская хоккейная лига, (с 2013 года называется Метал Лига, по имени спонсора Датского союза металлистов) — главная хоккейная лига Дании.

История

Чемпионат Дании 1954—1960 
29 января 1955 года, на заседании Датского хоккейного союза, было решено провести чемпионат Дании по хоккею с шайбой. 20 февраля стартовал первый турнир, в котором приняли участие две команды из Зеландии и команда из Ютландии. Все игры прошли в один день. Первым победителем стала команда «Рунгстед» из одноимённого города.
На следующий год должен был пройти турнир между теми же командами, но клуб из Силькеборга, победив в чемпионате Ютландии, из-за погодных условий не смог прибыть на турнир. Поэтому первенство разыграли две команды из Копенгагена и Рунгстеда.
Третий чемпионат Дании состоялся в сезоне 1959/1960, в котором победили хоккеисты из Копенгагена.

Чемпионат Дании 1954—1960

Чемпионат Дании 1960—1985 
С сезона 1960/1961 начинается история Датской хоккейной лиги. Было решено создать два дивизиона. В первом турнире Первого дивизиона играло 4 команды. ХК Силькеборг занял последнее место и в стыковых встречах уступил победителю второго дивизиона. Чемпионом Дании в третий раз стали хоккеисты KSF Копенгаген. В начале и середине 60-х годов хоккеисты из Копенгагена доминировали в чемпионате Дании и в следующих пяти турнирах четыре раза побеждали. Затем, в течение 10-и лет чемпионами попеременно были хоккеисты KSF Копенгаген и SF Гладсаксе.

Чемпионат Дании 1985—1998 
В сезоне 1985/1986 в датском хоккее, благодаря увеличению численности команд, произошли изменения 1-й дивизион стал называться Элитсерией, второй дивизион стал Первым дивизионом датской хоккейной лиги и в дополнении был образован Второй дивизион датской хоккейной лиги.

Чемпионат Дании 1998—2001 
С сезона 1998/1999 главная лига датского хоккея стала называться Кодан-Лига. Кодан - датская страховая компания.

Чемпионат Дании 2001—2002 
В этом сезоне спонсором лиги было акционерное общество Санистол. Соответственно лига была переименована в Санистол-Лига.

Чемпионат Дании 2002—2004 
В этот период лига называлась СуперБест Лига.

Чемпионат Дании 2004—2007 
Лига была переименомана в Оддсет Лига

Чемпионат Дании 2007—2013 
Спонсором главной лиги датского хоккея стал национальный банк рабочих АЛ-Банк (Arbejdernes Landsbank),
который дал новое название лиги АЛ-Банк Лига.

Чемпионат Дании 2013— 
Новым спонсором лиги стал датский союз металлистов (Dansk Metalarbejderforbund).
Высшая лига датского хоккея получила название Метал Лига.

Чемпионы Дании

Обладатели Кубка Дании

Известные игроки 
В списке представлены известные игроки, игравшие в чемпионате Дании.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Хоккей с шайбой в Дании
Датская хоккейная лига
Хоккейные лиги Дании
Хоккейные лиги